Бенжамин Дибал ( ) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура «». Чемпион Океании по шоссейному велоспорту в групповой и индивидуальной гонках (2019).

Карьера

Достижения 

 2011
 1-й  Чемпион Австралии — Групповая гонка 
 2013
 2-й  Чемпионат Океании — Индивидуальная гонка
 2-й Нью Зиланд Сайкл Классик  — Генеральная классификация
 5-й Тур Японии  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 2014
 2-й Тур Тасмании  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 10-й Нью Зиланд Сайкл Классик  — Генеральная классификация
 2016
 1-й  Тур Тасмании  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 3-й  Чемпионат Океании — Индивидуальная гонка
 2017
 3-й  Чемпионат Австралии — Индивидуальная гонка
 2018
 1-й  Тур Таиланда  — Генеральная классификация
 1-й — Горная классификация
 1-й — Этап 3
 1-й  Тур Иджена  — Генеральная классификация
 1-й — Горная классификация
 1-й — Этап 4
 2-й Тур Кумано  — Генеральная классификация
 3-й Тур Лангкави  — Генеральная классификация
 2019
 1-й  Чемпион Океании — Групповая гонка
 1-й  Чемпион Океании — Индивидуальная гонка
 1-й  Тур Лангкави  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 1-й — Этап 5 Тур Индонезии
 3-й Тур озера Цинхай  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 7 (ИГ)
 3-й Тур Тотиги  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 7-й Тур Искандара Джохора  — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Дибал, Бенжамин на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Австралии